Jeff Likens (né le  à Barrington, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || États-Unis || NAHL ||46 ||0 ||6 ||6 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || États-Unis || NAHL ||10 ||3 ||2 ||5 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||39 ||4 ||13 ||17 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||39 ||3 ||14 ||17 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2005-2006 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||43 ||1 ||15 ||16 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||40 ||1 ||5 ||6 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Monarchs de Manchester || LAH ||10 ||3 ||3 ||6 ||2 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
|2007-2008 || Monarchs de Manchester || LAH ||56 ||2 ||21 ||23 ||28 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|-  
|2007-2008 || Royals de Reading || ECHL ||15 ||0 ||5 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Augsburger Panther || DEL ||52 ||6 ||23 ||29 ||60 ||4 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2009-2010 || Augsburger Panther || DEL ||56 ||6 ||24 ||30 ||66 ||14 ||3 ||5 ||8 ||20 
|-
|2010-2011 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 52|| 9|| 16|| 25|| 78|| 2|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2011-2012 || ERC Ingolstadt || DEL || 52|| 10|| 19|| 29|| 93|| 9|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2012-2013|| ERC Ingolstadt || DEL || 52|| 1|| 13|| 14|| 66|| 6|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
|2013-2014 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 51|| 9|| 11|| 20|| 74|| 11|| 2|| 1|| 3|| 18
|-
| 2014-2015 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 52 || 6 || 27 || 33 || 80 || 11 || 2 || 3 || 5 || 24
|-
|2015-2016 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||52 ||5 ||24 ||29 ||76 ||15 ||4 ||3 ||7 ||43 
|-
|2016-2017 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||51 ||3 ||28 ||31 ||64 ||18 ||0 ||6 ||6 ||43 
|-
|2017-2018 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||51 ||2 ||17 ||19 ||62 ||7 ||0 ||4 ||4 ||6 
|-
|2018-2019 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||52 ||4 ||13 ||17 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||50 ||1 ||9 ||10 ||65 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||37 ||1 ||5 ||6 ||44 ||9 ||1 ||0 ||1 ||10

Notes et références 

Naissance en août 1985
Naissance à Barrington (Illinois)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Défenseur de hockey sur glace